«Три воспоминания моей юности» (, в англоязычном прокате известен как Мои золотые дни, ) — французский драматический фильм 2015 года, поставленный режиссёром Арно Деплешеном. Лента является приквелом фильма «Как я обсуждал... (мою сексуальную жизнь)», вышедшего на экраны в 1996 году. Вышел на DVD 13 октября 2015 года.

Фильм был показан в рамках Двухнедельника режиссёров на 68-м Каннском кинофестивале в 2015 году, где он получил Приз общества драматических авторов и композиторов (SACD). Лента была номинирована в 11 категориях на получение кинопремии «Сезар» 2016 года, в том числе как лучший фильм и за лучшую режиссёрскую работу (получил награду).

Сюжет 
Закончив свои антропологические исследования, полный уверенности, Поль Дедалю возвращается из Туркменистана в родную Францию, где в аэропорту его встречает спецназ и агент службы национальной безопасности, который предъявляет паспорт его двойника, который умер два года назад в Австралии, требуя объяснений. Это побуждает обратиться к прошлому Поля. Он вспоминает своё детство в Рубе, приступы безумия матери, ту связь, которая объединяла его с братом Иваном. Вспоминает, как ему исполнилось шестнадцать, а отец стал безутешным вдовцом. Вспоминает студенческие годы в Париже и знакомство с доктором Беганзином, свой растущий интерес к антропологии. Среди его воспоминаний — и конспиративная поездка в советский Минск, где он вместе со своим загранпаспортом отдал своё имя еврейскому парню-отказнику. И, конечно же, Поль вспоминает Эстер — любовь всей своей жизни…

В ролях 
 Кантен Дольмер — Поль Дедалю
 Лу Руа-Леколлине — Эстер
 Матье Амальрик — взрослый Поль
 Динара Друкарова — Ирина
 Сесиль Гарсия-Фогель — Жанна Дедалю
 Франсуаза Лебрюн — Роз
 Ирина Вавилова — мадам Сидорова
 Оливье Рабурден — Абель Дедалю
 Элиот Мильштейн — Марк Сильберберг
 Пьер Андро — Ковальки
 Лили Тайеб — Дельфин Дедалю
 Рафаэль Коэн — Иван Дедалю
 Григорий Хейфец — Натан
 Клеманс ле Галль — Пенелопа
 Тэо Фернандес — Боб

Признание

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Франции 2015 года
Фильмы на французском языке
Фильмы Арно Деплешена
Фильмы France 2 Cinéma
Фильмы Why Not Productions